Q75 peut faire référence à :
 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face, d'après la classification internationale des maladies ;
 Watt (Q75), un sous-marin de la Marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres